Henri l'Aveugle (vers 1112 – 1196) est un comte de Luxembourg et de Namur.
Henri V de Luxembourg (1216-1281) est un comte de Luxembourg.
Henri VI de Luxembourg (1250-1288) est un comte de Luxembourg.
Henri VII de Luxembourg (vers 1275 – 1313) est un comte de Luxembourg et un empereur germanique.
Henri de Luxembourg (né en 1955) est un grand-duc de Luxembourg.